В данном списке представлены локомотивы-памятники, установленные на вечную стоянку в городе Вологде.В таблице содержится информация о типе локомотива, времени и месте его установки.

Ссылки 
 Вологда
 На вечной стоянке

Локомотивы России
Памятники Вологды
Железнодорожный транспорт Вологды
Списки локомотивов и МВПС
Локомотивы-памятники
Вологда